Коррадо III Тринчи (Corrado III Trinci) (ум. 14 июня 1441) — итальянский кондотьер, последний сеньор Фолиньо (1421—1439).

Сын Уголино Тринчи. После смерти отца стал сеньором Фолиньо вместе с братьями — Никколо и Бартоломео.

В 1421 году кастелян (управляющий) Ночеры Умбра Пьетро ди Разилья заподозрил Никколо Тринчи в любовной связи со своей женой. Он пригласил братьев Тринчи на охоту и убил двоих, но опоздавший Коррадо остался жив. Он с помощью Браччо да Монтоне (друга своего отца) штурмом взял Ночеру, при этом кастелян выбросился из окна башни и погиб. Таким образом Коррадо стал единоличным правителем Фолиньо.

Он несколько раз воевал с папой Мартином V и его кондотьером Франческо Сфорца, в результате потерял Монтефалько, Ночеру и Треви (который получил от папы в 1421 году во временное владение).

Сменивший Мартина V Евгений IV сначала подтвердил за Коррадо III титул папского викария и признал его власть над городом Монтефалько (помимо других владений). Но в 1439 году в результате многочисленных жалоб жителей Фолиньо папа послал против него войско во главе с кардиналом Джованни Мария Вителлески. После нескольких недель осады горожане тайком открыли ворота.

Коррадо III пытался бежать, но был схвачен. Он содержался в Сполето, затем в замке Сориано, где 14 июня 1441 года был задушен вместе с сыновьями Уголино и Никколо. Фолиньо перешёл во владение папы.

Библиография 
 AA. VV., Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci, I-II, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 1989.
 Luciano Cicioni, Trilogia dei Trinci, Tipografia Sociale, Foligno 2008.
 Dorio Durante, Istoria della famiglia Trinci, Agostino Alteri, Foligno 1638.
 Federica Ferretti, I Trinci signori di Foligno, Cronostampa, Foligno 1997.
 Cristina Galassi, Palazzo Trinci, Quattroemme, Foligno 1998.
 Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno II - Dal 1305 al 1439 - I Trinci, IBN Editore, Roma 1998.
 Giovanni Lazzaroni, I Trinci di Foligno, Forni, Bologna, 1981,
 Pompeo|Litta. Famiglie celebri d'Italia. Trinci di Foligno|1822|Torino
 Giovanni Mengozzi, Sulla Zecca e sulle monete di Foligno, Sintoni, Forlì 2008.
 Silvestro Nessi, I Trinci Signori di Foligno, Foligno, Orfini Numeister, 2006. ISBN 8889274085.
 Nico Ottaviani (a cura di), Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417, Guerra, Perugia 1988.
 Nico Ottaviani, Le fortificazioni dei Trinci, Cassa di Risparmio di Foligno, Foligno 1989.
 Maria Virginia Prosperi Valenti, Corrado Trinci ultimo signore di Foligno, Panetto & Petrelli, Spoleto 1959.
 Giovanni Sercambi-Matteo Bandello (a cura di), La strage di Nocera, la vendetta dei Trinci, Edicit, Foligno 2004.
 Giulio Toni, Lippo da Foligno servitore dei Trinci, Petruzzi, Città di Castello 1989.

Коррадо III
Кондотьеры